Caracal puede referirse a:

Zoología 

Caracal (género)
Caracal caracal, caracal común, o simplemente caracal, especie de mamífero félido del género Caracal.
 Caracal caracal caracal
 Caracal caracal algira
 Caracal caracal damarensis
 Caracal caracal limpopoensis
 Caracal caracal lucani
 Caracal caracal nubica
 Caracal caracal poecilotis
 Caracal caracal schmitzi
 Caracal aurata

Geografía 

 Caracal, una ciudad de Rumanía en el distrito de Olt.

Otros usos 
 Caracal (álbum)
 Batallón Caracal, unidad del ejército de Israel.
Caracal (pistola)